Наместничество Анбэй

Генерал-протекторат Пак Если Север или Великий генерал протектората по умиротворению Севера (647–784) был китайским военным правительством, созданным династией Тан в 647 г. для умиротворения бывшей территории Сюэянтуо, которая простиралась от озера Байкал на север, пустыни Гоби на юге, Хинган на востоке, и Горный Алтай на западе. Он контролировал Монгольское нагорье с 647 по 682 год.

Первоначально он был основан как Янран у, к юго-западу от современного Уратского среднего знамени, северный склон Ланшань. Позже он был перенесен в Ханьхай и контролировался уйгурами, а не китайцами-ханьцами, вокруг берегов реки Орхон, и на короткое время назван в честь его тезки, прежде чем он был изменен на Анбэй. Место правления оставалось там до 687 года.

История 
В 646 году династия Тан завоевала Сюяньто, и 9 января 647 года тринадцать племен тиле и уйгуров сдались Тану. Тан Тайцзун организовал их в шесть округов и семь подчинённых префектур в рамках системы Джими. Шесть командиров были Ханьхай (翰海 府), Цзиньвэй (金 微 府), Яньран (燕 然 府), Юлинг (幽 陵 府), Гуйлинь (龜 林 府) и Лушань (盧 山 府). Семью префектурами были Гаолань (皐 蘭州), Гаокэ (高 闕 州), Цзилу (雞 鹿 州), Цзитянь (雞 田 州), Юйси (榆 溪州), Дайлинь (蹛 林 州) и Доянь (竇 顏州). В совокупности они были известны как «Круг Кантиан-хана». 10 апреля у подножия плато Шаньюй, к юго-западу от современного Урадского Среднего Знамени, был создан протекторат Янран, а правление 13 племен было передано генерал-протектору Ли Сули, служивший с 647—649 гг.

5 февраля 663 года протекторат Янран был переименован в протекторат Ханьхай.

В августе 669 года протекторат Ханьхай был переименован в генерал протектората по успокоению севера, иначе известный как Анбэй Духуфу. Его резиденция была перенесена в город Датун в современном Эджин Баннер.

В 687 году резиденция Анбэя была перенесена в город Сиань около современного округа Минл из-за вторжений Второго тюркского каганата.

В 698 году резиденция была перенесена в Юньчжун около современного Хорингера.

В 708 году резиденция Анбэя была перенесена в западный город Шоусян около современного Уезд Уюань, Внутренняя Монголия.

В 714 году протектораты Анбэй и Чаньюй были разделены. Чаньюй был перемещен в Юньчжун, а Анбэй — в средний город Шоусян, недалеко от современного Баотоу.

В 749 году резиденция была перенесена в военное поселение Хэнсай, около современного Урадского Среднего Знамени.

Из-за неблагоприятных условий ведения сельского хозяйства около поселения Хэнсай Го Цзыи переселил армию возле современного Урадского Переднего Знамени в 755.

После восстания Ань Лушаня протектораты Чаньюй и Анбэй потеряли реальную власть и выжили только на словах. Из-за табу имени Ань Лушаня протекторат Анбэй был переименован в Протекторат Чжэнбэй в 757 году, что означало «Генеральный протекторат для подавления Севера».

В 840 году группа уйгуров напала на армию Тианде.

В 843 году протекторат Чаньюй был переименован обратно в Протекторат Анбэй.

Список императоров 
 Ли Сули (李素立) 647-649
 Цзян Цзянь (姜 簡)
 Жэнь Ясян (任 雅 相)
 Лю Шэньли (劉 審 禮) 661
 Цзян Се (姜 協)
 Цзан Шаньань (臧善安)
 Пан Тонфу (龐 同 福)
 Ли Дачжи (李大志) после 672
 Сунь Цзюнь (孫俊) 694 г.
 Ли Дань (李 旦), иначе известный как Император Жуйцзун из Тан, 699-702
 Цзан Хуайлян (臧懷亮)
 Ван Цзюнь (王 晙) до 714 г.
 Ли Сичжи (李嗣 直)
 Чжан Чжиюнь (張 知 運) около 716
 Цзан Хуайке (臧懷恪)
 Цзан Сичжуан (臧 希 莊) 729 г.
 Тянь Ван (田琬)
 Ли Гуанби (李光弼) 745 г. — 746 г.
 Ли Ван (李 琬) 749
 Го Цзыи (郭子儀) 749 г. — 754 г.
 Ли Линьфу (李林甫)
 Цзан Фанчжи (臧 方 直)
 Пугу Хуайен, 762 г.
 Ли Чжуншунь (李忠順) 843-845
 Ци Битун (契 苾 通) 852-854
 Гао Чэнгун (高 承 恭) 861-863
 Ши Шанью (石善友) 893-903
 Ли Цуньцзинь (李 存 進) 923

Примечания 

Протектораты
Династия Тан